Kung-Fu Master steht für:

 Kung-Fu Master (Computerspiel), Arcade-Spiel (1984)
 Kung-Fu master!, französischer Spielfilm (1987), siehe Die Zeit mit Julien